Evropsko prvenstvo v atletiki 1974 je enanajsto evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 2. in 8. septembrom 1974 na olimpijskem stadionu v Rimu, Italija, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in petnajstih za ženske. Nataša Urbančič je s tretjim mestom v metu kopja dosegla prvo medaljo slovenskih atletov na evropskih prvenstvih v atletiki.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na athletix.org
 Moške in ženske tekme na gbrathletics.com

1974
1974 v športu
Športne prireditve v Italiji
Šport v Rimu